Alpeis steht für:

 Alpeis (Fluss), Fluss in Kasachstan
 Alpis, Filmdrama von Giorgos Lanthimos aus dem Jahr 2011